Energa Basket Liga  — является национальной мужской баскетбольной лигой Польши, первый розыгрыш прошёл в 1928 году. В современном виде турнир проводится с 1995 года.

Чемпионы

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Соревнования по баскетболу в Польше
Национальные баскетбольные чемпионаты